Knattspyrnufélagið Víkingur – islandzki klub piłkarski z siedzibą w Reykjavíku, który występuje w Besta-deild karla. Został założony 21 kwietnia 1908 roku. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Víkingsvöllur, który może pomieścić 1450 widzów.

Trofea 
 Mistrz Islandii 6:
1920, 1924, 1981, 1982, 1991, 2021

 Puchar Islandii 4:
1971, 2019, 2021, 2022

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1955

Strony klubowe 
 Oficjalna strona internetowa 

Kluby piłkarskie w Reykjavíku
Kluby piłkarskie założone w 1908